Grgur, ein männlicher Vorname, der überwiegend in Kroatien verbreitet ist.

Herkunft 
Der Name kommt vom griech. γρηγορεω (transkribiert: gregoreo; zu deutsch wachen, auf der Hut sein; substantivisch: Wächter, Hüter, Hirte). Deutsch: Gregor.

Varianten 
Aus diesen Namen gehen vor:
Grgo, Grga, Grgica

Bekannte Namensträger 
Grgur Ninski (≈ 900–929), bedeutender Bischof von Nin
Grgur III. Šubić von Bribir († 1235), kroatischer Adliger
Grgo Martić (1822–1905), Franziskaner und Schriftsteller
Grga Novak (1888–1978), kroatischer Historiker und Geograf
Grga Rupčić (1932–2008), kroatischer Dichter und Essayist

Als Familienname 
Grgurić
Grgić
Grgurević
Gregurić
Gregurević

Siehe auch 
 Sveti Grgur, kroatische Adria-Insel
 Grgurići, bosnisch-herzegowinische Ortschaft

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname